Feuerstelle steht für:

 Feuerstelle,  eine offene Herdstelle
 einen geeigneten Platz für ein offenes Feuer, siehe Lagerfeuer, oder zum Grillen, siehe Grillplatz
 eine Feuerung, auch Feuerstätte genannt
 historisch eine statistische Bezeichnung für ein Wohngebäude (veraltet Hausgesess) bzw. eine Haushaltung („Mannschaft“)
 Esse (Feuerstelle)

Siehe auch: